Skok o tyczce mężczyzn podczas XVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio rozegrano 25 (kwalifikacje) i17 października 1964 (finał) na Stadionie Olimpijskim w Tokio. Zwycięzcą został Amerykanin Fred Hansen, który w finale ustanowił nowy rekord olimpijski wynikiem 5,10 m.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje 
Do finału awansowali zawodnicy, którzy osiągnęli minimum 4,60 m, względnie 12 najlepszych (gdyby mniej niż 12 zawodników osiągnęło minimum).

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Skok o tyczce mężczyzn